Daniel Naud, Danny Naud, (né le  à Trois-Rivières, au Québec, province du Canada) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace devenu entraîneur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1979-1980|| Éperviers de Verdun/Sorel || LHJMQ|| 72|| 17|| 53|| 70|| 30|| || || || || 
|-
| 1980-1981|| Éperviers de Sorel || LHJMQ|| 62|| 17|| 32|| 49|| 28|| || || || || 
|- 
| 1981-1982|| Bisons de Granby|| LHJMQ|| 29|| 8|| 21|| 29|| 26|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1981-1982 || Olympiques de Hull|| LHJMQ|| 35|| 12|| 30|| 42|| 42|| 14|| 6|| 4|| 10|| 10
|- 
| 1982-1983|| Americans de Rochester|| LAH|| 71|| 6|| 52|| 58|| 34|| 15|| 3|| 5|| 8|| 4
|-
| 1983-1984|| Americans de Rochester||  LAH|| 79|| 15|| 44|| 59|| 29|| 18|| 4|| 12|| 16|| 4
|- 
| 1984-1985|| Generals de Flint || LIH|| 82|| 20|| 44|| 64|| 38|| 7|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 1985-1986|| Lumberjacks de Muskegon||  LIH|| 80|| 13|| 52|| 65|| 34|| 14|| 2|| 10|| 12|| 10
|- 
| 1986-1987|| EV Landshut|| DEL|| 40|| 15|| 31|| 46|| 16|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| EV Landshut|| DEL || 39|| 15|| 26|| 41|| 14|| || || || || 
|- 
| 1988-1989|| EV Landshut|| DEL || 36|| 16|| 33|| 49|| 22|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1991-1992|| Augsburg EV|| Bundesliga|| 47|| 23|| 44|| 67|| 20|| || || || || 
|- 
| 1992-1993|| Augsburg EV|| 2.bundesliga|| 44|| 26|| 42|| 68|| 14|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Augsburg EV|| 2.bundesliga|| 50|| 11|| 38|| 49|| 34|| || || || || 
|- 
| 1994-1995|| Augsburger Panther||  DEL|| 35|| 8|| 17|| 25|| 22|| 5|| 3|| 7|| 11|| 4
|-
| 1995-1996|| Geretsried TuS|| 1. Eishockey-Liga|| 29|| 7|| 25|| 32|| 24|| || || || || 
|- 
| 1995-1996|| Moose du Minnesota || LIH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1996-1997|| Geretsried TuS|| 1. Eishockey-Liga|| 47|| 10|| 26|| 36|| 32|| || || || || 
|- 
| 1997-1998|| Rouen|| Ligue Magnus || 49|| 14|| 41|| 55|| 34|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Rouen || Ligue Magnus || 40|| 4|| 31|| 35|| 22|| || || || ||

Clubs entrainés
2000-2003 : Augsburger Panther (DEL) (assistant et entraineur-chef)
2003-2004 : Bietigheim-Bissingen (2.Bundesliga) (entraineur-chef)
2008-2009 : Tigres de Victoriaville (LHJMQ) (assistant)
2009-2010 : Hamburg Freezers (DEL) (assistant)
2010-2011 : HC Bienne (LNA) et Fribourg-Gottéron (assistant)

Palmarès comme joueur
1983 : vainqueur de la Coupe Calder avec les Americans de Rochester
1986 : vainqueur de la Coupe Turner avec les Lumberjacks de Muskegon

Références 

Naissance en février 1962
Naissance à Trois-Rivières
Joueur québécois de hockey sur glace
Entraîneur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Éperviers de Sorel
Joueur des Bisons de Granby
Joueur des Olympiques de Hull
Joueur du Moose du Minnesota
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Generals de Flint
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du EV Landshut
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur des Lumberjacks de Muskegon (1984-1992)
Champion de la Coupe Calder
Défenseur de hockey sur glace